Paul Birch peut désigner :
 Paul Birch, un joueur et entraîneur américain de basket-ball (1910-1982);
 Paul Birch, un acteur américain (1912-1969);
 Paul Birch, un ingénieur britannique, (1956-2012);
 Paul Birch, un footballeur anglais (1962-2009).